ZZZ (eller Zzz) kan have flere betydninger, heriblandt:

 et onomatopoietikon eller udråbsord, der betegner snorken eller søvn, blandt andet brugt i tegneserier
 Zzz Rakotovelo - en politiker fra Madagaskar, der i to valgperioder sad i det franske parlament